Grand Raid est le nom de plusieurs épreuves sportives :
 Le Grand Raid, une course d'ultrafond sur l'île de La Réunion.
 Le Grand Raid, une course suisse de VTT.
 Le Grand Raid des Pyrénées, une course d'ultrafond française.

Le Grand Raid peut également désigner:
 Le Grand Raid (1962), histoire de bande dessinée de la série Michel et Thierry.
 Le Grand Raid (1984), émission de télévision française.
 Le Grand Raid (2005), film américain réalisé par John Dahl.

Voir Aussi 
 Raid nature
 

Homonymie de titre